Стадия плей-офф Кубка конфедераций 1997 началась 19 декабря полуфинальными матчами и завершилась финальным матчем, который прошёл 21 декабря в Эр-Рияде на Международном стадионе имени Короля Фахда. В плей-офф попали по две лучшие команды из каждой группы. Команды, которые проиграли в полуфинале, сыграли в матче за третье место.

Во всех матчах плей-офф, включая финал, если после окончания основного времени счёт остаётся равным, назначается два дополнительных тайма по 15 минут. Если после дополнительного времени счёт также остаётся равным, назначается серия послематчевых пенальти. Кроме того, также использовалось правило «золотого гола», согласно которому, если мяч забит в дополнительное время, игра немедленно заканчивается и команда, забившая гол, становится победителем.

Команды, прошедшие в плей-офф

Сетка плей-офф

Полуфиналы

Бразилия — Чехия 

Помощники судьи:
 Пол Смит
 Владимир Фернандес

Уругвай — Австралия 

Помощники судьи:
 Жак Пудевень
 Мухаммед Аль-Мусави

Матч за 3-е место 

Помощники судьи:
 Ленси Фред
 Владимир Фернандес

Финал 

Помощники судьи:
 Мухаммед Аль-Мусави
 Жак Пудевень

Примечания

Ссылки 
 Результаты всех матчей

Кубок конфедераций 1997